Khâoui est un prénom porté dans l'Égypte antique.

Un artisan de Deir el-Médineh, Khâoui, est connu par sa tombe TT214, sa maison dans le village et plusieurs autres inscriptions.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité